Шафигуллина — фамилия:

 Шафигуллина, Алсу Талгатовна (род. 1973) — солистка Ансамбля народного танца им. Ф. Гаскарова.
 Шафигуллина, Амина Маликовна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.